El nombre Ramón Berenguer puede aludir a:

 Ramón Berenguer I el Viejo (1023-1076), conde de Barcelona y Gerona (1035-1076).
 Ramón Berenguer II Cabeza de Estopa (1053 - 1082), llamado "Cabeza de Estopa", conde de Barcelona, de Gerona, de Osona, de Carcasona y de Rasez (desde 1076). 
 Ramón Berenguer III el Grande (1082 - 1131), conde de Barcelona y Gerona (1097), Osona (1097-1107 y desde 1111), Provenza (1113) y Cerdaña (1118).
 Ramón Berenguer IV el Santo, conde de Barcelona y príncipe en el Reino de Aragón.
 Ramón Berenguer IV de Provenza (1158–1181), conde de Cerdaña (1162–1168) y de Provenza (desde 1173).
 Ramón Berenguer V de Provenza (h. 1195-1245), conde de Provenza (desde 1209).
 Ramón Berenguer I de Ampurias (1308 - h. 1366), conde de Ampurias (1341-1364) y de Prades y barón de Entenza (1324-1341).
 Ramón Berenguer y Sabater (1768-1812), arquitecto español.

Literatura
 Poema de Roda en honor de Ramón Berenguer IV, himno latino (1149/50) compuesto probablemente en Roda de Isábena.

Arte
 Retratos de la reina Petronila de Aragón y el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona, cuadro de Filippo Ariosto de 1586.